Örvallssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örvallssjön (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (67,8 ha)
Örvallssjön (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (15,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn